|-
|(34251)||2000 QR112|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,018|| align=right|3,47|| align=right|4,063||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34252)||2000 QE113|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,150|| align=right|2,20|| align=right|3,833||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34253)||2000 QH114|| align=right|15,9|| align=right|2,763|| align=right|0,114|| align=right|3,27|| align=right|4,592||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34254)||2000 QN114|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|4,23|| align=right|5,662||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34255)||2000 QR115|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,128|| align=right|10,90|| align=right|5,366||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34256)||2000 QK116|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,035|| align=right|3,27|| align=right|4,795||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34257)||2000 QU116|| align=right|13,6|| align=right|3,045|| align=right|0,044|| align=right|7,74|| align=right|5,314||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34258)||2000 QO119|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,093|| align=right|7,89|| align=right|4,595||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34259)||2000 QS119|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,099|| align=right|5,24|| align=right|3,375||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34260)||2000 QG120|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|5,720||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34261)||2000 QK120|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,137|| align=right|3,52|| align=right|3,392||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34262)||2000 QP120|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,129|| align=right|3,60|| align=right|4,065||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34263)||2000 QV121|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,109|| align=right|9,55|| align=right|5,783||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34264)||2000 QN124|| align=right|14,5|| align=right|3,022|| align=right|0,033|| align=right|9,18|| align=right|5,253||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34265)||2000 QC125|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,170|| align=right|6,75|| align=right|5,743||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34266)||2000 QF125|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,019|| align=right|9,83|| align=right|3,498||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34267)||2000 QC126|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,029|| align=right|1,69|| align=right|5,133||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34268)||2000 QP128|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,076|| align=right|5,94|| align=right|4,692||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34269)||2000 QV130|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,216|| align=right|4,45|| align=right|3,717||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34270)||2000 QW131|| align=right|12,9|| align=right|2,619|| align=right|0,071|| align=right|15,28|| align=right|4,237||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34271)||2000 QH132|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,026|| align=right|1,78|| align=right|4,675||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34272)||2000 QQ132|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,022|| align=right|9,96|| align=right|4,126||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34273)||2000 QS134|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,084|| align=right|3,21|| align=right|4,363||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34274)||2000 QM135|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,054|| align=right|15,74|| align=right|4,187||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34275)||2000 QE136|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,095|| align=right|17,31|| align=right|5,520||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34276)||2000 QW136|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,203|| align=right|2,90|| align=right|3,521||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34277)||2000 QH138|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,096|| align=right|2,59|| align=right|5,049||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34278)||2000 QE139|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,103|| align=right|0,91|| align=right|5,017||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34279)||2000 QJ139|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,104|| align=right|3,40|| align=right|4,613||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34280)||2000 QP140|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,076|| align=right|2,90|| align=right|4,336||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34281)||2000 QR141|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,145|| align=right|5,80|| align=right|4,696||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34282)||2000 QX142|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,051|| align=right|4,60|| align=right|4,684||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34283)||2000 QM146|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,069|| align=right|6,99|| align=right|3,729||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34284)||2000 QR146|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|5,49|| align=right|3,365||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34285)||2000 QA147|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,044|| align=right|2,52|| align=right|4,259||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34286)||2000 QF147|| align=right|13,5|| align=right|2,578|| align=right|0,185|| align=right|14,01|| align=right|4,138||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34287)||2000 QG147|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,111|| align=right|11,65|| align=right|5,200||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34288)||2000 QU149|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,067|| align=right|4,73|| align=right|3,685||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34289)||2000 QC150|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,095|| align=right|2,07|| align=right|4,060||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34290)||2000 QQ150|| align=right|12,5|| align=right|2,987|| align=right|0,098|| align=right|9,11|| align=right|5,161||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34291)||2000 QS150|| align=right|12,5|| align=right|3,005|| align=right|0,101|| align=right|9,63|| align=right|5,207||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34292)||2000 QK151|| align=right|13,6|| align=right|3,019|| align=right|0,137|| align=right|9,17|| align=right|5,246||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34293)||2000 QJ152|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,126|| align=right|5,46|| align=right|3,806||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34294)||2000 QM152|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,101|| align=right|7,77|| align=right|4,140||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34295)||2000 QN152|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,210|| align=right|14,11|| align=right|4,096||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34296)||2000 QT153|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,064|| align=right|6,48|| align=right|3,240||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34297)||2000 QH156|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,107|| align=right|8,53|| align=right|3,655||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34298)||2000 QH159|| align=right|12,1|| align=right|5,169|| align=right|0,127|| align=right|9,68|| align=right|11,76||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34299)||2000 QF162|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,028|| align=right|7,07|| align=right|5,709||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34300)||2000 QV166|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,130|| align=right|4,68|| align=right|5,578||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34301)||2000 QO171|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,004|| align=right|4,53|| align=right|4,538||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34302)||2000 QU172|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,089|| align=right|4,91|| align=right|3,527||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34303)||2000 QN173|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,186|| align=right|4,23|| align=right|3,398||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34304)||2000 QB178|| align=right|15,5|| align=right|2,791|| align=right|0,070|| align=right|5,33|| align=right|4,663||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34305)||2000 QN179|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,113|| align=right|14,85|| align=right|5,746||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34306)||2000 QP183|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|3,33|| align=right|3,793||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34307)||2000 QT183|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,141|| align=right|2,90|| align=right|4,297||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34308)||2000 QC185|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,053|| align=right|7,61|| align=right|4,568||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34309)||2000 QY186|| align=right|13,1|| align=right|3,234|| align=right|0,236|| align=right|13,10|| align=right|5,815||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34310)||2000 QA187|| align=right|15,5|| align=right|2,805|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|4,698||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34311)||2000 QE188|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,105|| align=right|12,80|| align=right|5,331||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34312)||2000 QO188|| align=right|14,9|| align=right|2,870|| align=right|0,052|| align=right|3,24|| align=right|4,861||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34313)||2000 QQ188|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,086|| align=right|7,08|| align=right|3,661||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34314)||2000 QN189|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,191|| align=right|7,53|| align=right|3,615||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34315)||2000 QJ190|| align=right|14,1|| align=right|2,750|| align=right|0,144|| align=right|10,28|| align=right|4,559||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34316)||2000 QS190|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|6,44|| align=right|3,617||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34317)||2000 QH191|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,139|| align=right|9,21|| align=right|5,289||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34318)||2000 QV192|| align=right|13,8|| align=right|3,107|| align=right|0,243|| align=right|17,26|| align=right|5,475||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34319)||2000 QD193|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|5,431||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34320)||2000 QU195|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|5,433||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34321)||2000 QY195|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|4,53|| align=right|4,478||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34322)||2000 QW196|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,084|| align=right|1,14|| align=right|4,202||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34323)||2000 QN198|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,124|| align=right|4,16|| align=right|3,746||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34324)||2000 QB199|| align=right|14,8|| align=right|2,894|| align=right|0,091|| align=right|3,45|| align=right|4,922||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34325)||2000 QN201|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,079|| align=right|7,26|| align=right|4,580||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34326)||2000 QF202|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,128|| align=right|3,32|| align=right|3,750||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34327)||2000 QS203|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,095|| align=right|4,35|| align=right|4,441||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34328)||2000 QR204|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,077|| align=right|4,41|| align=right|4,542||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34329)||2000 QO206|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,105|| align=right|4,16|| align=right|4,336||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34330)||2000 QB209|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,107|| align=right|5,31|| align=right|3,412||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34331)||2000 QH209|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|1,73|| align=right|3,679||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34332)||2000 QU209|| align=right|14,4|| align=right|2,945|| align=right|0,042|| align=right|2,09|| align=right|5,054||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34333)||2000 QG211|| align=right|14,8|| align=right|3,039|| align=right|0,119|| align=right|1,03|| align=right|5,298||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34334)||2000 QG212|| align=right|14,3|| align=right|2,940|| align=right|0,047|| align=right|2,71|| align=right|5,040||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34335)||2000 QR214|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,138|| align=right|5,40|| align=right|4,601||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34336)||2000 QT214|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,038|| align=right|3,23|| align=right|4,868||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34337)||2000 QR215|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,107|| align=right|3,55|| align=right|3,750||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34338)||2000 QM216|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,039|| align=right|3,13|| align=right|4,227||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34339)||2000 QH218|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,210|| align=right|9,65|| align=right|5,563||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34340)||2000 QN224|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,087|| align=right|4,23|| align=right|4,469||MBA||26. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(34341)||2000 QW224|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,081|| align=right|7,30|| align=right|3,698||MBA||26. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34342)||2000 QK227|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,126|| align=right|8,11|| align=right|4,637||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34343)||2000 QU227|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,022|| align=right|2,42|| align=right|4,270||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34344)||2000 QP229|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,229|| align=right|13,31|| align=right|5,521||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34345)||2000 RY|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,160|| align=right|2,28|| align=right|4,203||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34346)||2000 RJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,050|| align=right|0,77|| align=right|4,324||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34347)||2000 RN1|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,090|| align=right|13,00|| align=right|4,044||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34348)||2000 RF3|| align=right|13,2|| align=right|2,576|| align=right|0,101|| align=right|13,64|| align=right|4,134||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34349)||2000 RQ7|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,119|| align=right|6,05|| align=right|5,421||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34350)||2000 RW7|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,023|| align=right|9,84|| align=right|5,630||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34351 Decatur||2000 RZ8|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,076|| align=right|1,31|| align=right|5,053||MBA||3. september 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(34352)||2000 RJ13|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,133|| align=right|4,38|| align=right|5,611||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34353)||2000 RX17|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|5,47|| align=right|3,796||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34354)||2000 RL18|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,106|| align=right|5,25|| align=right|3,671||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34355)||2000 RB20|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,059|| align=right|4,02|| align=right|4,524||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34356)||2000 RR20|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,127|| align=right|7,10|| align=right|4,338||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34357)||2000 RO21|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,016|| align=right|8,63|| align=right|5,360||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34358)||2000 RV22|| align=right|13,4|| align=right|3,083|| align=right|0,079|| align=right|10,06|| align=right|5,413||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34359)||2000 RN26|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,048|| align=right|8,72|| align=right|5,622||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34360)||2000 RS28|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,047|| align=right|10,38|| align=right|5,339||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34361)||2000 RT28|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,054|| align=right|11,87|| align=right|5,536||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34362)||2000 RK30|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,093|| align=right|8,40|| align=right|5,284||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34363)||2000 RT30|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,093|| align=right|7,96|| align=right|3,584||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34364)||2000 RZ30|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,045|| align=right|7,90|| align=right|5,647||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34365)||2000 RS34|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,127|| align=right|3,91|| align=right|4,098||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34366 Rosavestal||2000 RP36|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,113|| align=right|8,16|| align=right|4,439||MBA||4. september 2000||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(34367)||2000 RQ40|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,200|| align=right|8,25|| align=right|4,155||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34368)||2000 RA41|| align=right|13,1|| align=right|3,229|| align=right|0,048|| align=right|13,21|| align=right|5,802||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34369)||2000 RA42|| align=right|12,8|| align=right|3,046|| align=right|0,084|| align=right|8,86|| align=right|5,315||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34370)||2000 RY42|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,080|| align=right|10,07|| align=right|5,175||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34371)||2000 RC43|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,191|| align=right|10,37|| align=right|5,470||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34372)||2000 RS44|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,113|| align=right|8,05|| align=right|4,161||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34373)||2000 RT44|| align=right|12,8|| align=right|2,541|| align=right|0,171|| align=right|11,21|| align=right|4,051||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34374)||2000 RP48|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,119|| align=right|10,71|| align=right|5,229||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34375)||2000 RP49|| align=right|13,4|| align=right|2,853|| align=right|0,128|| align=right|16,42|| align=right|4,818||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34376)||2000 RO54|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,112|| align=right|9,58|| align=right|5,191||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34377)||2000 RQ54|| align=right|13,6|| align=right|2,596|| align=right|0,128|| align=right|11,78|| align=right|4,182||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34378)||2000 RV54|| align=right|13,3|| align=right|2,989|| align=right|0,098|| align=right|9,54|| align=right|5,167||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34379)||2000 RU55|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,133|| align=right|8,39|| align=right|4,563||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34380)||2000 RV55|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,104|| align=right|2,25|| align=right|4,329||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34381)||2000 RW55|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,038|| align=right|12,67|| align=right|5,689||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34382)||2000 RG56|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,070|| align=right|7,43|| align=right|4,262||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34383)||2000 RH56|| align=right|14,0|| align=right|3,019|| align=right|0,084|| align=right|9,06|| align=right|5,245||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34384)||2000 RW61|| align=right|13,3|| align=right|3,028|| align=right|0,094|| align=right|9,80|| align=right|5,268||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34385)||2000 RE62|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,217|| align=right|12,78|| align=right|4,337||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34386)||2000 RP62|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,204|| align=right|9,72|| align=right|4,576||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34387)||2000 RX62|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,062|| align=right|4,43|| align=right|3,379||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34388)||2000 RE63|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,114|| align=right|6,94|| align=right|3,423||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34389)||2000 RJ65|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,126|| align=right|2,41|| align=right|5,559||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34390)||2000 RJ66|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,119|| align=right|13,19|| align=right|4,119||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34391)||2000 RX67|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,185|| align=right|5,55|| align=right|3,327||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34392)||2000 RT68|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,130|| align=right|1,39|| align=right|3,702||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34393)||2000 RL69|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,138|| align=right|2,86|| align=right|5,511||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34394)||2000 RC70|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,091|| align=right|10,21|| align=right|5,154||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34395)||2000 RS73|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,116|| align=right|13,24|| align=right|4,519||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34396)||2000 RT74|| align=right|14,6|| align=right|3,241|| align=right|0,127|| align=right|5,73|| align=right|5,833||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34397)||2000 RJ76|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|5,032||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34398 Terryschmidt||2000 RK78|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,084|| align=right|4,34|| align=right|4,453||MBA||9. september 2000||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(34399)||2000 RD79|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,102|| align=right|9,67|| align=right|4,381||MBA||7. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34400)||2000 RC81|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,156|| align=right|7,35|| align=right|4,643||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34401)||2000 RS83|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,084|| align=right|3,78|| align=right|4,277||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34402)||2000 RW84|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|3,34|| align=right|3,706||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34403)||2000 RP85|| align=right|14,8|| align=right|2,944|| align=right|0,105|| align=right|2,80|| align=right|5,051||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34404)||2000 RZ85|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,092|| align=right|3,22|| align=right|3,552||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34405)||2000 RU86|| align=right|13,8|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|8,21|| align=right|4,241||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34406)||2000 RD92|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|2,63|| align=right|3,432||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34407)||2000 RD93|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,181|| align=right|6,68|| align=right|4,162||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34408)||2000 RX94|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|3,23|| align=right|5,144||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34409)||2000 RB95|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,068|| align=right|9,67|| align=right|5,108||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34410)||2000 RT95|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,076|| align=right|5,43|| align=right|4,681||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34411)||2000 RR96|| align=right|12,8|| align=right|3,483|| align=right|0,101|| align=right|8,85|| align=right|6,499||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34412)||2000 RG100|| align=right|14,3|| align=right|2,831|| align=right|0,047|| align=right|2,73|| align=right|4,762||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34413)||2000 RS101|| align=right|14,2|| align=right|3,003|| align=right|0,167|| align=right|11,48|| align=right|5,202||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34414)||2000 RQ103|| align=right|12,6|| align=right|3,086|| align=right|0,105|| align=right|14,80|| align=right|5,420||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34415)||2000 RV103|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,044|| align=right|6,81|| align=right|4,558||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34416)||2000 RV104|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,095|| align=right|10,83|| align=right|4,254||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34417)||2000 RE105|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,147|| align=right|11,82|| align=right|4,398||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34418)||2000 SO3|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|7,41|| align=right|3,426||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34419 Corning||2000 SA7|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,148|| align=right|4,65|| align=right|4,081||MBA||20. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(34420)||2000 SC7|| align=right|13,4|| align=right|3,134|| align=right|0,154|| align=right|5,68|| align=right|5,548||MBA||23. september 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34421)||2000 SA12|| align=right|13,5|| align=right|3,159|| align=right|0,123|| align=right|20,58|| align=right|5,615||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34422)||2000 SX14|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,169|| align=right|14,43|| align=right|4,074||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34423)||2000 SF20|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,160|| align=right|10,44|| align=right|4,122||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34424)||2000 SA21|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,102|| align=right|9,45|| align=right|5,198||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34425)||2000 SP22|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,214|| align=right|8,06|| align=right|3,462||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34426)||2000 SS22|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,130|| align=right|1,84|| align=right|5,552||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34427)||2000 SN23|| align=right|12,9|| align=right|3,056|| align=right|0,083|| align=right|12,32|| align=right|5,341||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34428)||2000 SA27|| align=right|13,2|| align=right|3,236|| align=right|0,065|| align=right|21,94|| align=right|5,820||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34429)||2000 SC27|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,064|| align=right|10,24|| align=right|5,497||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34430)||2000 SJ29|| align=right|14,7|| align=right|3,229|| align=right|0,116|| align=right|4,01|| align=right|5,803||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34431)||2000 SZ33|| align=right|15,1|| align=right|3,178|| align=right|0,163|| align=right|10,71|| align=right|5,665||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34432)||2000 SF36|| align=right|14,9|| align=right|2,949|| align=right|0,047|| align=right|3,45|| align=right|5,062||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34433)||2000 SE37|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,113|| align=right|2,71|| align=right|5,505||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34434)||2000 SE39|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,525||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34435)||2000 SR39|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,121|| align=right|13,95|| align=right|4,441||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34436)||2000 SE40|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,047|| align=right|10,78|| align=right|5,127||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34437)||2000 SF43|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,088|| align=right|8,42|| align=right|4,230||MBA||26. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34438)||2000 SV44|| align=right|13,7|| align=right|2,416|| align=right|0,087|| align=right|6,00|| align=right|3,756||MBA||26. september 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(34439)||2000 SG45|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,027|| align=right|11,01|| align=right|5,252||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34440)||2000 SV46|| align=right|12,5|| align=right|3,137|| align=right|0,197|| align=right|14,33|| align=right|5,554||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34441)||2000 SZ60|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,141|| align=right|5,21|| align=right|5,644||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34442)||2000 SS64|| align=right|14,0|| align=right|2,388|| align=right|0,197|| align=right|5,36|| align=right|3,690||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34443)||2000 ST70|| align=right|15,3|| align=right|2,855|| align=right|0,066|| align=right|3,12|| align=right|4,822||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34444)||2000 SW73|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,054|| align=right|6,90|| align=right|3,702||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34445)||2000 SX73|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,133|| align=right|13,67|| align=right|4,082||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34446)||2000 SN74|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,054|| align=right|7,26|| align=right|3,620||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34447)||2000 SU74|| align=right|14,1|| align=right|2,793|| align=right|0,040|| align=right|7,52|| align=right|4,667||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34448)||2000 SC78|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,068|| align=right|10,88|| align=right|5,371||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34449)||2000 SJ79|| align=right|14,8|| align=right|3,217|| align=right|0,124|| align=right|2,19|| align=right|5,769||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34450)||2000 SZ80|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,193|| align=right|3,79|| align=right|3,602||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34451)||2000 SY82|| align=right|15,3|| align=right|2,974|| align=right|0,091|| align=right|4,97|| align=right|5,127||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34452)||2000 SS83|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,043|| align=right|4,25|| align=right|4,496||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34453)||2000 SG84|| align=right|15,2|| align=right|2,893|| align=right|0,054|| align=right|2,41|| align=right|4,921||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34454)||2000 SB86|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,164|| align=right|7,57|| align=right|4,471||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34455)||2000 SW87|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,089|| align=right|7,25|| align=right|5,789||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34456)||2000 SG88|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,078|| align=right|8,80|| align=right|4,524||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34457)||2000 SW88|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,048|| align=right|2,70|| align=right|4,776||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34458)||2000 ST90|| align=right|14,1|| align=right|2,355|| align=right|0,136|| align=right|23,99|| align=right|3,613||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34459)||2000 SC91|| align=right|12,7|| align=right|2,572|| align=right|0,120|| align=right|12,01|| align=right|4,125||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34460)||2000 SV91|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,134|| align=right|16,05|| align=right|5,726||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34461)||2000 SC95|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,010|| align=right|13,07|| align=right|5,449||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34462)||2000 SD95|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,090|| align=right|4,12|| align=right|3,369||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34463)||2000 SB101|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,194|| align=right|12,48|| align=right|5,381||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34464)||2000 SC101|| align=right|13,9|| align=right|3,212|| align=right|0,013|| align=right|10,81|| align=right|5,757||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34465)||2000 SD102|| align=right|15,2|| align=right|2,858|| align=right|0,073|| align=right|6,12|| align=right|4,831||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34466)||2000 SN105|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,089|| align=right|2,25|| align=right|5,253||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34467)||2000 SC108|| align=right|14,4|| align=right|3,019|| align=right|0,018|| align=right|1,36|| align=right|5,245||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34468)||2000 SS109|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,234|| align=right|2,81|| align=right|4,083||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34469)||2000 SM110|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,089|| align=right|1,36|| align=right|5,044||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34470)||2000 SV113|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,053|| align=right|9,04|| align=right|5,394||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34471)||2000 SE115|| align=right|14,2|| align=right|2,865|| align=right|0,122|| align=right|2,05|| align=right|4,849||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34472)||2000 ST115|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,116|| align=right|4,44|| align=right|4,072||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34473)||2000 SC116|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,067|| align=right|3,91|| align=right|4,654||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34474)||2000 SJ116|| align=right|14,4|| align=right|2,893|| align=right|0,070|| align=right|3,07|| align=right|4,919||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34475)||2000 SC118|| align=right|14,8|| align=right|2,884|| align=right|0,081|| align=right|2,13|| align=right|4,898||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34476)||2000 SX118|| align=right|12,2|| align=right|3,058|| align=right|0,125|| align=right|11,64|| align=right|5,347||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34477)||2000 SJ120|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,134|| align=right|2,13|| align=right|5,414||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34478)||2000 SR120|| align=right|15,1|| align=right|2,907|| align=right|0,030|| align=right|3,42|| align=right|4,955||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34479)||2000 ST120|| align=right|15,0|| align=right|2,877|| align=right|0,019|| align=right|3,08|| align=right|4,880||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34480)||2000 SW121|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,128|| align=right|18,36|| align=right|5,588||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34481)||2000 SF122|| align=right|13,3|| align=right|3,143|| align=right|0,101|| align=right|11,56|| align=right|5,572||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34482)||2000 SX122|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,072|| align=right|3,85|| align=right|5,590||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34483)||2000 SW123|| align=right|13,7|| align=right|3,187|| align=right|0,058|| align=right|10,28|| align=right|5,688||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34484)||2000 SR124|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|3,682||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34485)||2000 SF128|| align=right|14,6|| align=right|2,925|| align=right|0,120|| align=right|6,24|| align=right|5,002||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34486)||2000 ST131|| align=right|14,1|| align=right|2,424|| align=right|0,263|| align=right|20,98|| align=right|3,774||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34487)||2000 SE133|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,193|| align=right|10,39|| align=right|3,698||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34488)||2000 SO135|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,080|| align=right|7,97|| align=right|5,485||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34489)||2000 SE136|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,062|| align=right|9,77|| align=right|5,443||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34490)||2000 SO137|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,174|| align=right|5,87|| align=right|5,454||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34491)||2000 SB138|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,169|| align=right|5,37|| align=right|3,317||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34492)||2000 SP139|| align=right|14,6|| align=right|2,961|| align=right|0,076|| align=right|8,79|| align=right|5,095||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34493)||2000 SR139|| align=right|14,0|| align=right|3,068|| align=right|0,086|| align=right|8,53|| align=right|5,372||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34494)||2000 SE144|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,123|| align=right|2,60|| align=right|5,259||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34495)||2000 SX146|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,038|| align=right|9,57|| align=right|5,387||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34496)||2000 SF147|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,035|| align=right|1,79|| align=right|4,835||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34497)||2000 SJ147|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,104|| align=right|0,33|| align=right|4,457||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34498)||2000 SF149|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,146|| align=right|1,96|| align=right|4,670||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34499)||2000 SL150|| align=right|14,3|| align=right|3,045|| align=right|0,131|| align=right|8,90|| align=right|5,314||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34500)||2000 SW154|| align=right|13,9|| align=right|3,221|| align=right|0,169|| align=right|1,47|| align=right|5,781||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov